Мосийчук — украинская фамилия.

 Мосийчук, Анатолий Мефодьевич (1942—2013) — советский и российский живописец, график и скульптор. Народный художник РФ.
 Мосийчук, Игорь Владимирович (род. 1972) — украинский националист, депутат Верховной рады Украины (с 2014 года).